Campbell Park steht für:

 Campbell Park (Milton Keynes), Parish und Distrikt in Milton Keynes, Buckinghamshire, England
 Campbell Park (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 Campbell Park (Australien), Hauptquartier der Australischen Verteidigungskräfte